Kanton Château-du-Loir is een kanton van het Franse departement Sarthe. Kanton Château-du-Loir maakt deel uit van het arrondissement La Flèche en telt 11.300 inwoners (1999).

Gemeenten 
Het kanton Château-du-Loir omvat de volgende gemeenten:

 Beaumont-Pied-de-Bœuf
 Château-du-Loir (hoofdplaats)
 Dissay-sous-Courcillon
 Flée
 Jupilles
 Luceau
 Montabon
 Nogent-sur-Loir
 Saint-Pierre-de-Chevillé
 Thoiré-sur-Dinan
 Vouvray-sur-Loir

Chateau-du-Loir